Андрей Добрынин:
 Добрынин, Андрей Васильевич (в монашестве Александр; 1820—1885) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Литовский и Виленский.
 Добрынин, Андрей Владимирович (род. 1957) — русский поэт, прозаик и переводчик.
 Добрынин, Андрей Николаевич (1874—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.